Жаныспай — топоним.

 Жаныспай — село в Акмолинской области Казахстана.
 Жаныспай — село в Костанайской области Казахстана.